La brigata del fuoco (The Fire Brigade) – film del 1926 diretto da William Nigh
La brigata del fuoco (Mickey's Fire Brigade) – cortometraggio d'animazione del 1935 diretto da Ben Sharpsteen
La brigata del fuoco (Arson Squad) – film del 1945 diretto da Lew Landers